El Curso de Nivel Superior (AP, por sus siglas en inglés), Español AP Lengua y Cultura (también conocido como AP Español Lenguaje, o simplemente AP Español) es un curso y examen sobre el idioma español que se ofrece por el College Board en el sistema educativo de los Estados Unidos como parte del programa de "Advanced Placement," o Los Cursos De Nivel Superior, en español.

El curso 
Este curso es principalmente una revisión integral de todos los conocimientos previos relacionados con el idioma español. Esta clase se basa en las habilidades desarrolladas en las clases de español introductorias e intermedias al aplicar cada habilidad a un contexto contemporáneo específico (salud, educación, carreras, literatura, historia, familia, relaciones y medio ambiente son temas comunes). Entonces, los estudiantes se esfuerzan por perfeccionar sus habilidades de escritura, lectura, expresión oral y comprensión del español hablado. Los estudiantes se enfocan en desarrollar competencia en estas habilidades, específicamente en preparación para el examen de AP Español de Lengua. Además, este curso enfatizará el dominio de las competencias lingüísticas a un nivel muy alto de competencia.

El currículo de AP Español Lengua es bastante fluido. Los maestros individuales pueden escoger a presentar tanta o tan poca información que deseen. A causa de que los maestros intrínsecamente tienen diferentes métodos de ensenar, algunos problemas se surgen que pertenecen a la necesidad de un currículo estandarizado de español para el examen. Porque el idioma español es tan amplio y puede ser examinado en una plétora de maneras, tal vez en el futuro será necesario un currículo más solidificado que cubre vocabulario más específico, formas de verbos, expresiones, y otros aspectos del idioma.

Hay seis temas de este curso, familias y comunidades, identidades personales y publicas, la vida contemporánea, la belleza, la ciencia y tecnología, y los desafíos globales.

Cada tema de este curso tiene 6-7 contextos. En el tema de Familias y Comunidades, hay seis contextos que son: Tradiciones y Valores, La Estructura de las Familias, Las Redes Sociales, La Geografía Humana, La Ciudadanía Global, y Comunidades Educativas. Para el tema de Identidades Personales y Publicas hay seis contextos: creencias personales, intereses personales, la autoestima, y la asimilación. Estos solo son unos ejemplos.

El examen 
A partir de Mayo de 2017, el examen se divide en dos secciones con multiples partes para cada quien. Sección Una de Parte A tiene secciones de comprensión lectura, en la que los estudiantes leen cuatros pasajes diferentes, y luego contestan a preguntas de opción múltiple sobre ellos. Esta sección dura 40 minutos. Sección Una de Parte B tiene lecturas con audio y se pregunta a los estudiantes unas preguntas de opción múltiple para comparar y contrastar las dos y también sintetizarlas individualmente. Sección tres tiene presentaciones de audio of aproximadamente tres minutos y tiene preguntas de opción múltiple. Las dos secciones combinadas están asignadas a 55 minutos. En la sección segunda, Parte E: una respuesta de correo electrónico, por la cual los estudiantes se contestan a un correo electrónico formal con una respuesta corta y se preguntan algo al escritor del correo electrónico. Esta sección dura 15 minutos. En la sección segunda, Parte A: ensayo argumentativo, es un componente de escritura formal en la forma de una pregunta basada en un documento. Los estudiantes tienen que usar dos fuentes, y también tienen que escuchar a un audio para dar una respuesta escrita a la pregunta. La sección segunda, Parte B: una conversación interpersonal, una sección de hablar (sea formal o informal) en la cual los estudiantes tienen que interactuar a un dialogo grabado, en donde tienen 20 segundos para contestar a cada sección. La sección segunda, parte B: parlante de presentación, se pide a los estudiantes que dan una presentación oral y formal con una comparación cultural. Tienen 4 minutos para preparar y dos minutos para grabar sus audios.

Este examen, en total, dura tres horas y media.

Referencias 

Enseñanza del idioma español